Чулым — посёлок в Новосёловском районе Красноярского края России. Административный центр Чулымского сельсовета.

География 
Посёлок расположен в 48 км к северо-востоку от районного центра Новосёлово.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года 341 мужчина и 381 женщина из 722 чел.

Примечания 

Населённые пункты Новосёловского района